Ергардт Геллер (,  2 червня 1910, Кіченер —  15 червня 1980, Кіченер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1928 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 28 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» (капітан команди з 1942 по 1945), «Клівленд Баронс», «Індіанаполіс Кепіталс» та «Нью-Гейвен Рамблерс».

Загалом провів 708 матчів у НХЛ, включаючи 61 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1933, 1940.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1941.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
Персоналії:Кіченер